Lista ta przedstawia chorążych państw uczestniczących w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro. Jest ona ułożona według kolejności wchodzenia na Maracanę przez poszczególne reprezentacje podczas ceremonii otwarcia Igrzysk.

Lista

Przypisy 

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016
Listy chorążych państw uczestniczących w igrzyskach olimpijskich